Lipski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Lipski (1572–1631), Bischof von Luzk
 Ilse Harms-Lipski (1927–2017), deutsche Malerin und Illustratorin
 Israel Lipski (1865–1887), vermeintlicher Mörder

 Juri Naumowitsch Lipski (1909–1978), weißrussisch-russischer Astronom
 Leo Lipski (1917–1997), polnisch-jüdischer Schriftsteller
 Marco Lipski (* 1975), deutscher Schauspieler
 Patryk Lipski (* 1994), polnischer Fußballspieler
 Wladimir Ippolitowitsch Lipski (1863–1937), sowjetischer Botaniker
 Witold Lipski (1949–1985), Professor für Informatik in Paris
 Wojciech Lipski (1805–1855), polnischer Teilnehmer der Märzrevolution

Siehe auch:
 Lipsky